Herbers ist der Familienname folgender Personen:

 Fabian Herbers (* 1993), deutscher Fußballspieler
 Hein Herbers (1895–1968), deutscher Pädagoge, Publizist und Pazifist
 Hermann Herbers (1840–1904), deutscher Kommerzienrat und Politiker, Abgeordneter im Preußischen Abgeordnetenhaus
 Katja Herbers (* 1980), niederländische Schauspielerin
 Klaus Herbers (* 1951), deutscher Historiker für Mittelalterliche Geschichte
 Rudolf Herbers (* 1935), deutscher Politiker der SPD
 Werner Herbers (* 1940), niederländischer Oboist und Dirigent